Hans Schöler ist der Name folgender Personen:

*Hans Schöler (Rennrodler), deutsch-tschechischer Rennrodler 
Hans Robert Schöler (* 1953), deutscher Stammzellforscher